Kuchnia (Pommeren) - plaats in Pommeren
 Kuchnia+ - Pools TV-kanaal